For The People дебютний альбом хіп-хоп колективу Boot Camp Click, до складу якого входять Buckshot з Black Moon, групи Cocoa Brovaz (відоміший як Smif-N-Wessun), Heltah Skeltah і O.G.C.. Група заснувалася 1995 року, зявившись всім складом в пісні «Cession At Da Doghillee» на альбомі Smif-N-Wessun Dah Shinin. Альбом отримав багато фанів, продавши тиражем трхи більше 300,000 примірників в США. Альбом випустив Duck Down Records.

Трек лист 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Duck Down Records